

Населені пункти та їхні частини

 Альбінув — село в гміні Ґловно Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Альбінув — село в гміні Котунь Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Альбінув — село в гміні Косув-Ляцький Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Альбінув — частина села Куяви в гміні Іваніська Опатовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки